Con el nombre de Islote Blanco se denomina a numerosas pequeñas islas en todo el mundo. Algunas de estas son:
  
 En América
 El Islote Blanco, un islote argentino al sudeste de la isla Grande de Tierra del Fuego;

 En África
 El Islote Blanco, un islote del archipiélago de Cabo Verde, en el Atlántico norte africano.